Saint-Gengoux est un toponyme français, utilisé pour deux communes de Bourgogne-Franche-Comté :
 Saint-Gengoux (Nièvre) ;
 Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire) ;
 Saint-Gengoux-de-Scissé (Saône-et-Loire).